Soft steht für:
  Softs, Soft Commodities
 Soft (Kurzfilm, 2006), Kurzfilm aus dem Jahr 2006
 Soft (Kurzfilm, 2020), Kurzfilm von Daniel Antebi aus dem Jahr 2020

SOHO steht für:
 Svenska Orienteringsförbundet, Schwedischer Orientierungslaufverband

Siehe auch:

 Nachgiebigkeit (Werkstoffkunde)
 Weich, Weiche (Begriffsklärung)
 Alle Wikipedia-Seiten mit dem Präfix "Soft"

Abkürzung